Esistono più comuni francesi con questo nome

Vibrac – Charente
Vibrac – Charente Marittima